Летние Олимпийские игры 1908
 Летние Олимпийские игры 1948
 Летние Олимпийские игры 2012